Эмпидонаксы () — род воробьиных птиц из семейства тиранновые.

Список видов 
 
 , или американская восточная мухоловка
 
 Empidonax traillii adastus Oberholser, 1932
 Empidonax traillii brewsteri Oberholser, 1918
 Empidonax traillii extimus A.R. Phillips, 1948
 Empidonax traillii traillii (Audubon, 1828) 
 
 
 Empidonax albigularis albigularis P.L. Sclater et Salvin, 1859 
 Empidonax albigularis australis W. Miller & Griscom, 1925
 Empidonax albigularis timidus Nelson, 1900 	
 
 
 
 
 
 Empidonax affinis affinis (Swainson, 1827)
 Empidonax affinis bairdi P.L. Sclater, 1858
 Empidonax affinis pulverius Brewster, 1889 
 Empidonax affinis trepidus Nelson, 1901 
 Empidonax affinis vigensis A.R. Phillips, 1942
 
 Empidonax difficilis cineritius Brewster, 1888
 Empidonax difficilis difficilis S.F. Baird, 1858
 Empidonax difficilis insulicola Oberholser, 1897	
  
 Empidonax occidentalis hellmayri Brodkorb, 1935
 Empidonax occidentalis occidentalis Nelson, 1897	
 
 Empidonax flavescens flavescens Lawrence, 1865
 Empidonax flavescens imperturbatus Wetmore, 1942
 Empidonax flavescens salvini Ridgway, 1886 	
 
 Empidonax fulvifrons brodkorbi A.R. Phillips, 1966
 Empidonax fulvifrons fulvifrons (Giraud Jr, 1841) 
 Empidonax fulvifrons fusciceps Nelson, 1904
 Empidonax fulvifrons inexpectatus Griscom, 1932
 Empidonax fulvifrons pygmaeus Coues, 1865 
 Empidonax fulvifrons rubicundus Cabanis & Heine, 1859

Примечания 

 

Тиранновые
Роды птиц